Алонсо Перес — испанская фамилия.
 Известные носители 
 Алонсо Перес, Карлос (1881—1914) — испанский живописец, литограф и иллюстратор.
 Алонсо Перес, Луис (1922—1972) — бразильский футбольный тренер.
 Алонсо Перес, Мариано (1857—1930) — испанский и французский живописец, аквареллист и гравёр.